

Cinema
Bess, the Outcast – cortometraggio muto del 1914 diretto da Harry A. Pollard

Geografia
Lago Bess – lago della contea di Polk (Florida, Stati Uniti d'America)
Monte Bess – monte canadese sul confine tra l'Alberta e la Columbia Britannica

Musica
Bess – album di debutto della cantante Bess

Onomastica
Bess – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Elisabetta

Persone
Nome
Bess – cantante finlandese
Bess di Hardwick – nobildonna britannica

Cognome
Daniel Bess – attore statunitense
Georges Bess – fumettista francese
Gordon Bess – fumettista statunitense
Jane Bess – sceneggiatrice tedesca

Pagine correlate
Bes
Porgy and Bess (disambigua)